

Toponyme 

 Lilly, ville de Géorgie ;
 Lilly, borough de Pennsylvanie ;

 Lilly, commune de l'Eure.

Patronyme 

 Bob Lilly (1939-), joueur américain de football américain et photographe ;
 Eli Lilly (1839-1898), colonel, pharmacien-chimiste et industriel américain, fondateur du groupe pharmaceutique Eli Lilly and Company ;
 Evangeline Lilly (1979-), actrice canadienne ;
 Jamie Lilly (1983-), coureuse cycliste américaine ;
  ;
 John Cunningham Lilly (1915-2001), physicien, psychothérapeute et écrivain américain ;
 Kristine Lilly (1971-), joueuse américaine de football ;
 Ted Lilly (1976-), américain, joueur de baseball ;
 Water Lilly, artiste suisse de musique électronique ;
 William Lilly (1602-1661), astrologue britannique.

Prénom

Entreprises 
 Eli Lilly and Company, groupe pharmaceutique d'origine américaine
 Lilly Broadcasting, groupe de média américain

Voir aussi 
 Bébé Lilly, chanteuse pour enfants virtuelle (en image animée)
 Darling Lilly (titre original : Chasing the Dime), polar de Michael Connelly
 Lilly Turner, film américain réalisé par William A. Wellman et sorti en 1933
 Lilly Wood and the Prick, groupe folk français